Новый Байорай () — село в восточной части Литвы, входит в состав Игналинского района. В 2011 году население Нового Баджорая составило 3 человека.

География 
Село Новый Байорай находится в юго-западной части района, расстояние до Игналины по автодороге составляет 12 километров. Находится на западном берегу озера Жейменос в Аукштайтском национальном парке. Недалеко от села проходит дорога  Молетай — Калтаненай — Игналина.

Население

Примечания 

Населённые пункты Игналинского района